Поляновка — топоним:

Белоруссия 
 Поляновка — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Поляновка — село в Пластовском районе Челябинской области.
 Поляновка — река в Смоленской области, приток р. Угра.

Украина 
 Поляновка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.